Martina Kušnírová může být:

 Martina Kušnírová (* 1990) – Slovenka zavražděná společně se svým partnerem, novinářem Jánem Kuciakem
 Martina Bešíková (* 1984) – provdaná Kušnírová, česká modelka